Het seizoen 2015/16 van de DFB-Pokal was de 73ste editie van het Duitse bekervoetbaltoernooi voor clubteams bij de mannen. Het toernooi begon op 7 augustus 2015 en eindigde op 21 mei 2016 met de finale in het Olympiastadion onder leiding van scheidsrechter Marco Fritz. Titelverdediger was VfL Wolfsburg, dat ditmaal in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de latere winnaar Bayern München. De club uit Zuid-Duitsland won de bokaal voor de achttiende keer in de geschiedenis.

Schema

Finale

Zie ook
 Bundesliga 2015/16
 2. Bundesliga 2015/16

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2015/16